Белорусов, Владимир Адольфович (1959—1996) — советский и российский биатлонист.
 Белорусов, Олег Сергеевич (1938—2000) — советский и российский хирург-трансплантолог.